Па́ррас-де-ла-Фуэ́нте () — город в Мексике, штат Коауила, входит в состав муниципалитета Паррас и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Parras с испанского языка — виноградная лоза, дано в знак растущих в долине виноградников, а Fuente — фонтан, источник.

Поселение было основано 18 февраля 1598 года капитаном Антоном Мартином Сапатой под названием Санта-Мария-де-лас-Паррас. 

11 января 1868 года поселение получило статус города.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Коауилы